

Віхрув — село в гміні Костомлоти Сьредського повіту Нижньосілезького воєводства
 Віхрув — село в гміні Ленчиця Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Віхрув — село в гміні Радлув Олеського повіту Опольського воєводства